Большая Шеньга — река в России, протекает по территории Виноградовского и Холмогорского районов Архангельской области. Длина реки — 79 км.

Начинается из болота глубиной 1,2 метра, лежащего посреди елово-берёзового леса на высоте около 144 метров над уровнем моря. От истока течёт на юг через елово-сосновую тайгу, осиново-еловый и берёзовый лес. В нижнем течении правобережье реки заболочено (болота Вигорское, Большое, Ижмозерское). Устье реки находится в 325 км по правому берегу реки Северная Двина напротив острова Богачёв у пристани Репинова Слудка. Ширина реки в низовьях — 28 метров, глубина — 2 метра; в среднем течении — 10 и 1,2 соответственно.

Притоки 
Объекты перечислены по порядку от устья к истоку.

 2 км: Берёзовка (лв)
 9 км: Калисара (лв)
 Павчий (лв)
 26 км: Шастозерская Каменка (лв)
 33 км: Моржегорская Каменка (лв)
 35 км: Каменный (лв)
 57 км: Каменка (лв)

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Двинско-Печорскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Северная Двина от впадения реки Вага и до устья, без реки Пинега, речной подбассейн реки — Северная Двина ниже места слияния Вычегды и Малой Северной Двины. Речной бассейн реки — Северная Двина.

Примечания 

Притоки Северной Двины
Реки Холмогорского района
Реки Виноградовского района (Архангельская область)